Dietmar Nöckler (ur. 29 września 1988 w Bruneck) – włoski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata. Zawodnik klubu G.S. Fiamme Oro.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Dietmar Nöckler pojawił się 14 stycznia 2006 roku w zawodach juniorskich w Oberstdorfie, gdzie zajął 31. miejsce w biegu łączonym na 20 km. W 2007 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio plasując się na 39. pozycji w tej samej konkurencji. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Malles Venosta był między innymi jedenasty w sprincie techniką dowolną oraz osiemnasty w biegu na 10 km stylem klasycznym i sztafecie. Zajmował również czwarte miejsca w sprincie na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten w 2010 roku i podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Otepää rok później.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 lutego 2009 roku w Valdidentro, zajmując 40. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył jednak dopiero 27 listopada 2011 roku w Ruce, zajmując 26. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2012/2013, który ukończył na 40. pozycji klasyfikacji generalnej.

W 2013 roku wystąpił na mistrzostwa świata w Val di Fiemme, gdzie wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął czwarte miejsce w sztafecie. Walkę o brązowy medal Włosi przegrali tam z Rosjanami o zaledwie 0,2 sekundy. Na tych samych mistrzostwach najlepszym indywidualnym wynikiem Nöcklera był osiemnaste miejsce na dystansie 50 km techniką klasyczną. W 2014 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując piąte miejsce w sztafecie i jedenaste w sprincie drużynowym, a indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jak dotąd Nöckler nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Bruneck